Francia
 Charenton-du-Cher – comune del Cher
 Charenton-le-Pont – comune della Valle della Marna
 Charenton-Saint-Maurice – antico nome di Saint-Maurice, comune della Valle della Marna, un tempo sede dell'Ospizio di Charenton
 Stati Uniti d'America
 Charenton – census-designated place della Parrocchia di St. Mary, Louisiana